Blommendael ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Blommendael (1650–1704), niederländischer Bildhauer
 Reyer van Blommendael (1628–1675), niederländischer Maler des Goldenen Zeitalters